Чемпионат Южной Кореи по футболу 2015, или Кей-лига классик 2015, — 33-й сезон в высшем футбольном дивизионе Республики Корея после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией, 18-й после реформирования профессиональной лиги и 3-й под названием Кей-лига классик.

Действующим чемпионом является команда Чонбук Хёндэ Моторс.

Регламент турнира

Туры 1-22 
На первом этапе в турах 1-22 команды играют каждая с каждой дважды: один матч дома, один в гостях.

Туры 23-33 
На втором этапе команды играют друг с другом один раз (дома или в гостях).

Туры 34-38 
На третьем этапе команды делятся на две группы по шесть клубов в каждой согласно их расположению в турнирной таблице. В каждой группе команды играют между собой по одному матчу (дома или в гостях). Первые 6 команд борются за чемпионство и места в Лиге чемпионов АФК 2016, а команды занявшие по итогам 33-х туров места с 7-го по 12-е — за сохранение места в Кей-лиге классик.

Лигочемпионская квота 
 В Лиге чемпионов АФК Республику Корея представляют 4 команды. Чемпион страны, команда, занявшая в чемпионате 2-е место, а также обладатель Кубка Республики Корея начинают борьбу с группового этапа. Команда, занявшая 3-е место, начинает борьбу с раунда плей-офф.
 Если победитель Кубка занял место с первого по третье, то в Лигу Чемпионов попадает команда, занявшая четвёртое место.

Изменения в составе участников по итогам сезона 2014

Выбыли в Кей-лигу челлендж 
 Санджу Санму
 Кённам

Вошел в Кей-лигу классик 
 Тэджон Ситизен
 Кванджу

Клуб Санджу Санму занял последнее, 12-е, место в чемпионате Республики Корея 2014 года и выбыл в Кей-лигу Челлендж. Его место занял клуб Тэджон Ситизен, выигравший соревнования во втором дивизионе корейского футбола в сезоне 2014 года. Клуб Кванджу, занявший в Кей-лиге Челлендж 4-е место в четвертьфинале плей-офф за выход в Кей-лигу Классик победил клуб Канвон (1:0), а в полуфинале клуб Кореан Полис (3:0). В финале плей-офф он встречался с клубом Кённам, занявшим 11-е место в Кей-лиге классик сезона 2014 года. Одержав победу по итогам двух встреч (3:1 и 1:1) Кванджу завоевал место в Кей-лиге классик. Кённам, соответственно, выбыл в Кей-лигу Челлендж.

Клубы — участники

Иностранные игроки 
Согласно регламенту, каждая команда Кей-лиги классик может заявить четыре иностранных игрока (легионера), включая одно место, зарезервированное для игрока, представляющего Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). В каждом отдельном матче могут принимать участие все четыре легионера. Игроки из Корейской Народно-Демократической Республики легионерами не считаются.

Игрок из КНДР (не легионер)

Турнирная таблица

Положение команд по ходу сезона

Ссылки 
 Official K League website
 Soccerphile K League news
 RSSSF.com — South Korea — List of Champions

2015
Спорт в Республике Корея в 2015 году
Корея